Duet - utwór muzyczny
 Duet - album muzyczny